Aguiar (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Aguiar (Viana do Alentejo), plaats in de Portugese gemeente Viana do Alentejo
Aguiar (Barcelos), plaats in de Portugese gemeente Barcelos